No Limits est une expression anglaise signifiant « sans limites » et peut désigner :

Informatique 

 , logiciel.

Bande dessinée 

 , bande dessinée de Derib publiée en 2000.

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée de 1985 à 1987 ;
 , série télévisée singapourienne diffusée de  au  sur MediaCorp Channel 8.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d'U.D.O. sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , EP de  sorti le .

Sport 

 , le ferriste professionnel canadien plus connu sous son vrai nom Devon Larratt.

Voir aussi